Scottish Women's Premier League er den bedste kvindelige fodboldrække i Skotland. Ligaen blev oprettet i 2002 og har samlet 18 hold, med 8 af holdene i den øverste række SWPL 1 og de 10 resterende i SWPL 2. 

Siden 2009, har turneringen kørt fra marts til november, hvert år. Vinderen og andenpladsen af ligaen kvalificerer sig direkte til UEFA Women's Champions League.

Glasgow City har i alt vundet ligaen 13. gange, hvilket også gør klubben til den mest succesfulde.

Liste over vindere

Referencer 

Kvindefodboldligaer
Fodbold i Skotland
Kvindefodbold i Skotland